Чарльз Брэндон, 1-й герцог Саффолк (; ок. 1484 — 22 августа 1545) — фаворит и зять английского короля Генриха VIII Тюдора. Его супругой была сестра короля, вдовствующая французская королева Мария Тюдор.

Биография

Происхождение и семья 
Чарльз Брэндон происходил из семьи, не принадлежавшей к кругу титулованной знати. Первым из Брэндонов, сделавшим карьеру при королевском дворе, стал дед Чарльза, сэр Уильям, богатый землевладелец из Уэнгфорда в Восточной Англии. Он преуспел на службе у семейства Моубреев, носивших титул герцогов Норфолков, благодаря чему занимал высокие должности и заседал в Парламенте, а затем последовательно служил при королях Генрихе VI Ланкастере и Эдуарде IV Йорке. Когда в 1476 году умер последний представитель рода Моубреев, сэр Уильям не перебрался на службу к влиятельному в Восточной Англии клану Говардов, а остался при королевском дворе Эдуарда IV. Его сыновья — ,  и Роберт — последовали по его стопам, однако когда к власти пришёл Ричард III, Брэндоны предпочли перейти в оппозицию новому королю. В 1483 году они оказались замешаны в заговоре против Ричарда, организованном герцогом Бекингемом, а в 1485 году при Босворте сражались на стороне Генриха Тюдора. В этой битве отец Чарльза, сэр Уильям Брэндон, служивший знаменосцем при Генрихе Тюдоре, пал от руки короля Ричарда.

Чарльз был вторым, но единственным выжившим сыном сэра Уильяма Брэндона и Элизабет Бруин. Его родители вступили в брак около 1475 года. Элизабет Бруин была богатой наследницей и ранее уже была замужем за Томасом Тирреллом, который умер приблизительно в 1471 году. От брака с Уильямом Брэндоном у неё было двое сыновей — Уильям (умер в конце 1490-х годов) и Чарльз — и дочь Энн. Определить точную дату рождения Чарльза Брэндона не представляется возможным, но скорее всего он появился на свет не позднее 1484 — 1485 годов.

Первые годы при дворе 
После гибели отца и смерти матери (скончалась в 1493 или 1494 годах) Чарльз фактически остался без средств к существованию. Земельные владения деда, умершего в 1491 году, унаследовал его сын сэр Роберт, а наследство Элизабет Бруин отошло к её сыну от первого брака Уильяму Тирреллу. Судьбой Чарльза озаботился другой его дядя, сэр Томас Брэндон, служивший при Генрихе VII советником и дипломатом. Мальчик, вероятно, воспитывался в его доме, а затем был отправлен к королевскому двору, где с первых же дней пребывания пользовался благосклонным расположением Генриха VII. Сэру Томасу удалось подыскать для племянника место в свите старшего сына короля, Артура, принца Уэльского.

После женитьбы Артура на испанской инфанте Екатерине Арагонской в 1501 году и отъезда молодых супругов в замок Ладлоу на границе с Уэльсом, Брэндон не последовал за ними. Не сохранилось свидетельств о том, что он был включён в свиту Генриха Тюдора, герцога Йоркского, однако он оставался при королевском дворе и приблизительно с 1503 года входил в число тех, кто прислуживал королю за столом. Примерно с 1505 по 1509 годы Брэндон служил конюшим у графа Эссекса. Благодаря сэру Томасу, Чарльз также обзавёлся полезными связями и знакомствами среди придворных, а в 1510 году, когда дядя скончался, Брэндон унаследовал от него прибыльную должность маршала долговой тюрьмы  в Саутуарке.

В 1509 году герцог Йоркский взошёл на трон Англии под именем Генриха VIII. Этот момент можно считать началом успешной политической и придворной карьеры Чарльза Брэндона, который уже тогда был вхож в ближнее окружение молодого короля вместе с Томасом Найветтом, Эдвардом Говардом и братьями Гилфордами — Генри и Эдвардом. С самого начала своего правления Генрих осыпал друзей подарками и всевозможными пожалованиями. В том же году Брэндон получил пост управляющего королевскими владениями в северном Уэльсе, чуть позднее ещё несколько выгодных назначений, а в марте 1512 года он был посвящён в рыцари. Несмотря на почти семилетнюю разницу в возрасте, у Чарльза и Генриха было много общего: любовь к спортивным состязаниям, охоте, турнирным сражениям, а также столь сильное внешнее сходство, что Брэндона порой принимали за незаконнорожденного брата короля. Они оставались лучшими друзьями на протяжении всей жизни.

Воин и дипломат 

Первые годы правления Генриха прошли в череде нескончаемых балов, турниров и маскарадов, в которых его друзья принимали самое деятельное участие, но уже к 1512 году, когда война Камбрейской лиги уже была в разгаре, Англия выступила против Франции. Брэндон, как и остальные приближённые короля, стал капитаном одного из военных кораблей, однако первое же  при его участии обернулось трагедией. Когда летом 1512 года английская флотилия столкнулась с французской неподалёку от Бреста, Брэндон и Генри Гилдфорд вследствие неопытности не смогли помочь Томасу Найветту, корабль которого был взят французами на абордаж. Из-за взрыва оба корабля загорелись, Найветт и большая часть его команды погибли. По всей видимости из-за произошедшего Брэндон больше никогда не участвовал в боях на море.

В апреле 1513 года в битве с французами погиб сэр Эдвард Говард, и потеря друзей ещё больше сблизила короля и Брэндона, укрепив их дружбу. Ещё в октябре 1512 года Чарльз занял пост конюшего, сменив погибшего Найветта, и эта должность имела для него большое значение. Ему в обязанности вменялся не только контроль за перемещениями королевского двора и управление королевскими конюшнями, но и тщательный присмотр за лошадьми самого Генриха. По долгу службы конюшему приходилось неотлучно сопровождать короля на охоте, прогулках, турнирах, церемониальных процессиях, а также в путешествиях и военных походах. Влияние Брэндона возрастало, он пользовался безоговорочным доверием Генриха. В апреле 1513 года он был посвящён в рыцари ордена Подвязки, а в мае получил титул виконта Лайла по условиям брачного контракта, заключённого с его подопечной Элизабет Грей, виконтессой Лайл в собственном праве.

Весной 1513 года началась подготовка к очередной французской кампании. Король вновь продемонстрировал высокое доверие по отношению к Брэндону, назначив его верховным маршалом своих войск. Сфера его полномочий распространялась на все аспекты армейской жизни. Поначалу из-за недостатка опыта участие Брэндона в военных советах было незначительным, и основные его обязанности сводились к поддержанию порядка и дисциплины в армии, контролю за снабжением, сборами наёмников и тому подобному, с чем он благополучно справился. По ходу продвижения кампании его роль в качестве военачальника усилилась. При взятии Теруана в августе 1513 года Брэндон возглавлял в бою авангард и зарекомендовал себя храбрым воином. В сентябре во время осады Турне он командовал основной артиллерийской дивизией при штурме городских ворот, а затем успешно провёл переговоры относительно сдачи города.

Ещё в Теруане к англичанам присоединился их союзник, император Максимилиан, а затем в Турне и внук Максимилиана, принц Карл, чтобы обсудить вопросы о заключении брака между ним и младшей сестрой Генриха, принцессой Марией: их свадьба должна была состояться не позднее 15 мая 1514 года. После взятия Теруана Генрих вместе со своими военачальниками провёл несколько дней в Лилле, гостя у дочери императора, эрцгерцогини Маргариты Австрийской. В честь победы для высоких гостей устроили пышные празднества. На одном из пиров виконт Лайл не упустил случая пофлиртовать с Маргаритой: они в шутку обменялись кольцами, а Генрих, присутствуя при этом, настойчиво рекомендовал эрцгерцогине Брэндона в мужья. Вскоре пошли слухи, что они собираются пожениться. Максимилиан, узнав об этом, был крайне недоволен, однако Маргарите удалось убедить его, что все разговоры о её брачных планах не что иное как «подлая ложь».

Свершившийся инцидент, однако, ничуть не отразился на дружеских отношениях короля и виконта, и 1 февраля 1514 года Брэндон был возведён в достоинство герцога Саффолка. Ранее титул принадлежал дворянскому роду де ла Поль, и последним его носителем был йоркистский претендент на престол Англии Эдмунд, 3-й герцог Саффолк, казнённый в 1513 году. Наряду с титулом, Брэндон получил земельные владения, конфискованные у де ла Полей. Теперь он стал одним из трёх герцогов королевства вместе с Томасом Говардом, 2-м герцогом Норфолком (который в тот же день был пожалован герцогским титулом за победу над шотландцами при Флоддене), и Эдвардом Стаффордом, 3-м герцогом Бекингемом.

Столь стремительный путь от небогатого джентри до пэра королевства ошеломил многих: Брэндон стал рыцарем 30 марта 1512 года, через четырнадцать месяцев получил титул виконта, а ещё через девять — титул герцога. Сам Генрих в грамоте о пожаловании указал, что пожелал вознаградить Брэндона за достойную службу, но всё же непосредственной его целью было не допустить реставрации де ла Полей: после казни Эдмунда в 1513 году его младший брат Ричард, служивший французам, стал величать себя герцогом Саффолком и планировал при поддержке короля Франции захватить трон Англии. Однако присвоение титула Брэндону было встречено с неодобрением: как отмечал историк Полидор Вергилий, «многие сочли это весьма неожиданным». Представители таких древних дворянских родов, как Говарды и Стаффорды, были неприятно поражены возвышением «выскочки» незнатного происхождения. Бекингем, остававшийся единственным герцогом в Англии с 1502 года, в порыве раздражения покинул королевский двор. Герцог Норфолк и его сын, граф Суррей, воспринимали Брэндона как соперника в борьбе за благосклонность короля и не испытывали к нему никакой симпатии. Идея относительно титула для Брэндона исходила от Томаса Уолси, одного из ближайших советников Генриха. Как и Брэндон, Уолси по рождению не принадлежал к знати и рассчитывал с помощью нового герцога ослабить влияние Норфолка и Бекингема, с которыми у него были взаимные разногласия. Брэндон был знаком с Уолси по крайней мере с 1511 года, и разделение сфер их деятельности в политике и при дворе помогало им избегать конфликтов, благодаря чему к 1514 году они действовали как союзники.

Тем временем утихшие с осени слухи о браке Маргариты Австрийской и Брэндона вспыхнули с новой силой. К марту 1514 года при дворах континентальной Европы говорили о том, будто бы Генрих возвысил своего друга, чтобы тот мог жениться на эрцгерцогине. Но, несмотря на высокое положение в Англии, в глазах европейской знати герцог Саффолк не был подходящей партией для неё. Кроме того, его статус в качестве жениха был несколько сомнителен: он уже дважды был женат, а на момент знакомства с Маргаритой был помолвлен с виконтессой Лайл. Чтобы предотвратить возможный скандал и избежать дипломатических трудностей, Генрих отправил эрцгерцогине и императору письма с извинениями. Он также ответил согласием на просьбу Маргариты отменить миссию Саффолка во Фландрию, где в следующем году он должен был произвести смотр войскам, но отказался заставить его жениться на виконтессе Лайл, дабы полностью удовлетворить запросы эрцгерцогини. Король не стал жертвовать своим другом ради благополучия альянса с Габсбургами в свете намечавшегося мирного договора с Францией.

Родственник короля 

В 1514 году Генрих VIII переориентировал внешнеполитический курс на сближение с Францией. Подготовка к свадьбе принца Карла и принцессы Марии, которая должна была состояться в мае 1514 года, шла полным ходом, но со стороны Габсбургов неожиданно последовали необъяснимые просьбы об отсрочке. Вдобавок Генрих узнал, что его союзники по Камбрейской лиге — император Максимилиан и король Фердинанд Арагонский — ещё в марте 1514 года тайно заключили перемирие с Францией. В ответ Генрих расторг помолвку Марии и Карла и по совету Томаса Уолси поспешил заручиться поддержкой французского короля Людовика XII, предложив скрепить их политический альянс родственными узами и сосватав за него Марию. Несмотря на то, что она на тот момент всерьёз была увлечена Чарльзом Брэндоном, и тот отвечал ей взаимностью, Мария была вынуждена согласиться на этот династический союз, поставив условие, что если она переживёт Людовика, следующего мужа она выберет себе сама.

В сентябре Мария в сопровождении пышной свиты отплыла во Францию, герцог Саффолк последовал за ней в октябре, чтобы присутствовать на свадебных торжествах и принять участие в рыцарском турнире. Помимо прочего у него было тайное задание от Генриха и Уолси предложить французам альянс против Фердинанда Арагонского, а также устроить встречу Генриха и Людовика. Большую часть переговоров он провёл с Людовиком с глазу на глаз, и в итоге тот пообещал решать все свои дела с Генрихом через посредничество Саффолка и Уолси. С помощью подробных инструкций от Уолси, без которых он опасался проявлять какую-либо инициативу, а также при содействии маркиза Дорсета Саффолку удалось избежать ловушек со стороны советников Людовика, организовать обмен письменными предложениями между королями и начать разработку плана военного вторжения вместе с графом Ангулемским. Генрих остался доволен результатами миссии Саффолка.

Мария недолго оставалась королевой Франции: она овдовела уже через три месяца после свадьбы. Генрих поручил Саффолку сопроводить её назад в Англию и урегулировать финансовые вопросы. Он знал, что Мария неравнодушна к Чарльзу, и перед отъездом обсудил с ним возможность его брака с принцессой. Они не пришли к окончательному соглашению, но герцог пообещал королю, что если они и поженятся, то это произойдёт только по возвращении в Англию. Генрих надеялся сохранить альянс с французами, а кроме того предполагал, что по окончании траура, у Марии не будет отбоя от предложений руки и сердца других европейских государей, союзы с которыми могли быть весьма перспективными. Между тем сама Мария опасалась, что как только она вернётся в Англию, её могут выдать замуж за Карла Кастильского, а при французском дворе уже поговаривали, что Мария станет женой герцога Лотарингского или нового короля Франциска I. К тому времени, когда прибыл Саффолк, она была на грани отчаяния. При встрече с ним она поставила его перед выбором: либо он женится на ней немедля, либо она удалится в монастырь.

Позже Саффолк в письме к Генриху объяснял, что пытался отговорить принцессу от скоропалительного поступка и предлагал сначала попросить благословения у её брата-короля. Она оставалась непреклонной, и её поддержал Франциск, которому ранее Мария уже сообщила о своём желании стать женой Саффолка. У Франциска были свои мотивы: он не мог допустить, чтобы вдовствующая королева Франции была выдана замуж за кого-либо из его политических врагов, а также не преминул задеть Генриха, устроив брак Марии без его ведома. Вдобавок он собирался извлечь максимальную выгоду из стремления Саффолка установить с ним столь же доверительные отношения, как прежде с Людовиком XII.

Чарльз Брэндон и Мария Тюдор тайно обвенчались 3 марта 1515 года (вероятно, даже раньше — в середине февраля), и 5 марта герцог отправил Уолси письмо, признавшись в содеянном и умоляя заступиться за него перед Генрихом. Уолси был потрясён: их брак, свершённый без королевского разрешения, был равноценен государственной измене, каравшейся смертью. Ему пришлось рассказать обо всём Генриху, и дело было рассмотрено Тайным советом и Парламентом. Говарды подозревали Саффолка в тайном сговоре с французами, считали его предателем и ратовали за то, чтобы он был казнён или заключён в тюрьму. На заседании парламента 29 марта в защиту Саффолка выступил только Уолси. В ответном письме герцогу он сообщил, что король воспринял новость «с горечью и неудовольствием», а также упоминал, что Генрих был готов сдержать слово, данное Марии, и позволить ей выйти замуж за Брэндона, но, как король Англии, он желал оставить право выбора за собой. Теперь же Генрих был в ярости даже не столько из-за дерзости Саффолка, сколько из-за того, что тот нарушил данную ранее клятву и поставил под сомнение честь короля. Но, по словам Уолси, Генрих был готов смягчиться, если Мария возместит ему расходы и вернёт все драгоценности, а Саффолк будет выплачивать ему 4 тысячи фунтов ежегодно в течение всей жизни Марии. Более того, Саффолку надлежало приложить все усилия, чтобы его дипломатические обязанности выполнялись на том же высоком уровне, что и при Людовике, а также убедить Франциска вернуть Англии 200 тысяч крон из приданого.

Саффолк и Мария вернулись в Англию 2 мая, встретились с Генрихом, и он принял объяснения сестры, что лишь её следует винить в случившемся. Финансовое соглашение было урегулировано к 11 мая на условиях куда более мягких, чем те, что предлагал Уолси: вместо 4 тысяч фунтов ежегодно Мария должна была выплачивать Генриху по 2 тысячи фунтов в год до тех пор пока не будет выплачена сумма в 24 тысячи фунтов. Саффолк лишался прав на опекунство леди Лайл, его помолвка с нею была расторгнута. Его дальнейшая дипломатическая деятельность во Франции прекращалась, и ему пришлось передать все дела Уолси. Супругам также вменялся штраф в 100 тысяч фунтов, и Мария вернула золотую и серебряную посуду вместе с драгоценностями, которые были ей подарены в период помолвки и брака с Людовиком. Когда все юридические формальности были завершены, Саффолк и Мария обвенчались в Гринвиче 13 мая 1515 года в присутствии короля, королевы и остальных придворных.

Дальнейшая жизнь и карьера 
Некоторое время после свадьбы герцог Саффолк и Мария вели уединённую семейную жизнь вдали от двора. Но уже в 1518 году они присутствовали на церемонии помолвки принцессы Марии, единственной дочери короля, и Франциска, дофина Франции, а также на знаменитой встрече Генриха и Франциска I на Поле золотой парчи в 1520 году.

Начиная с 1522 года, Генрих возобновил союзнические отношения с Габсбургами против Франции, на сей раз с императором Карлом V. В 1523 году Саффолк во главе английского войска был отправлен в Кале. Во время очередной французской кампании англичане вторглись в Пикардию, и без особого сопротивления со стороны французов пересекли Сомму, вызвав тем самым переполох в Париже. Начало было многообещающим, но с наступлением зимы военные действия были вынужденно прекращены, войска расформировали, и Брэндону пришлось бесславно возвратиться в Англию.

Тем временем Генрих, помимо политики, был занят семейными проблемами. Было очевидно, что Екатерина Арагонская не способна родить здорового наследника мужского пола, а свою маленькую дочь Марию он не принимал в расчёт как преемницу. На тот момент внимание короля привлекла одна из фрейлин, леди Анна Болейн. Её появление стало одной из причин, по которой Генрих решил развестись с Екатериной. Оформление развода было поручено кардиналу Уолси. Саффолк, в отличие от жены, которая была дружна с королевой, с энтузиазмом поддержал идею о разводе. Когда Екатерина категорически отказалась от расторжения брака, именно на герцога была возложена миссия убедить её смириться с неизбежным разрывом и принять титул вдовствующей принцессы Уэльской.

Дело с разводом затягивалось, король был в ярости и выместил своё недовольство на Уолси. Тот был отправлен в отставку с поста лорда-канцлера, лишён всех титулов, должностей и имущества и взят под стражу. С падением Уолси влияние Саффолка на короля возросло. 14 августа 1530 года он получил очередную почётную должность — лорда-председателя Тайного совета.

В 1533 году Генрих наконец добился аннулирования брака с Екатериной, женился на Анне Болейн, и 1 июня этого же года состоялась коронация новой королевы. Чарльз Брэндон был одним из распорядителей церемонии. Мария Тюдор отказалась присутствовать на торжествах в честь Анны, а 25 июня внезапно умерла. Саффолк вскоре женился на Кэтрин Уиллоуби, 12-й баронессе Уиллоуби де Эрзби по собственному праву, ранее помолвленной с его сыном Генри.

Возможно под влиянием матери Кэтрин, Марии де Салинас, фрейлины и подруги Екатерины Арагонской, Саффолк во многом изменил своё отношение к расторжению первого брака короля. К тому же вспыльчивость и высокомерие Анны Болейн отвратили от неё многих людей, в том числе и Брэндона, ибо она ни с кем не хотела делить свою, казалось бы, безграничную власть над королём. В 1536 году владычеству Анны пришёл конец: она была обезглавлена по обвинению в государственной измене. Герцог Саффолк был в числе присяжных на суде над королевой, а также присутствовал при её казни.

В конце 1536 года в северных графствах королевства вспыхнуло восстание, известное под названием «Благодатное паломничество». Одной из основных его причин было недовольство церковными реформами, восставшие выступали за восстановление католицизма и монастырей. Подавление мятежа король поручил герцогу Саффолку. Он, как и большинство дворян, поддерживал политику Генриха в отношении ликвидации монастырей и конфискации церковного имущества.

В октябре 1537 года Саффолк стал крёстным отцом наследника престола Эдуарда, принца Уэльского, а в 1541 году был назначен лордом-управляющим королевским хозяйством. Герцог и герцогиня Саффолк редко отлучались от двора: они присутствовали на всех последующих свадьбах Генриха — с Анной Клевской (в 1540), с Кэтрин Говард (в 1540), с Катариной Парр (в 1543), часто принимали короля в своих владениях, участвовали во всех значительных событиях светской жизни. В 1541 году Чарльз Брэндон был в числе тех, кто арестовал Кэтрин Говард по обвинению в супружеской измене.

Весной 1544 года началась подготовка к очередному военному походу во Францию, и Брэндон снова был назначен одним из полководцев. В середине сентября войска под командованием Брэндона захватили Булонь, но спустя некоторое время, узнав о приближении французской армии, город пришлось оставить. Тем не менее, высадившись в Дувре 30 сентября, король и его военачальники с триумфом отпраздновали успешное на их взгляд завершение кампании.

22 августа 1545 года герцог Саффолк внезапно скончался в Гилфорде. В своём завещании он просил организовать для него скромные похороны в Таттершеле, но по желанию короля он был торжественно погребён в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Браки и потомство 
Приблизительно в 1503 году Брэндон познакомился с Энн Браун, дочерью сэра Энтони Брауна, губернатора Кале, и, когда он поступил на службу к графу Эссексу, они обручились в присутствии его советников. Не будучи обвенчанными, они сожительствовали как супруги, и предположительно в 1507 году родилась их первая дочь, Энн Брэндон. В том же году Брэндон добился от папы римского разрешения взять в жёны леди Маргарет Невилл, дочь маркиза Монтегю и состоятельную вдову Джона Мортимера. Однако уже через год этот брак был аннулирован по причине близкого родства, а также ранее заключённого соглашения с Энн Браун, на которой Брэндон всё-таки женился в 1508 году, сначала тайно, а потом по настоянию её семьи и графа Эссекса «в присутствии множества почтенных людей» в церкви Святого Михаила в . Энн умерла летом 1510 года вскоре после рождения второго ребёнка. От этого брака остались две дочери:
 Энн Брэндон (ок. 1507—1557) — в первом браке супруга Эдварда Грея, барона Грея из Поуиса, во втором — Рэндела Хансворта;
 Мэри Брэндон (2 июня 1510—1540/1544) — была замужем за Томасом Стэнли, лордом Монтиглом.

В 1513 году состоялась помолвка Чарльза Брэндона с восьмилетней сиротой леди Элизабет Грей. Брэндон предполагал жениться на ней, когда она достигнет совершеннолетия. Маленькая леди Грей обладала не только богатым состоянием, но и титулом баронессы Лайл в собственном праве. Она была единственной дочерью и наследницей Джона Грея, 2-го виконта Лайла, и его жены леди Мюриэл Говард. Грей умер в 1504 году, его вдова позже вышла замуж за Томаса Найветта, погибшего в 1512 году. Мюриэл Говард скончалась в том же году. Ещё до гибели Найветта Брэндон вёл переговоры о покупке опекунства на выгодных для него условиях за 1 400 фунтов с рассрочкой на семь лет, однако на Рождество 1512 года король даровал ему права опеки над Элизабет. В 1513 году был составлен брачный контракт, на основании которого король пожаловал Брэндону титул виконта Лайла. В 1515 году после тайной свадьбы Брэндона с сестрой короля, Марией Тюдор, помолвка была аннулирована, права на опеку перепроданы за 4 тыс. фунтов, однако Чарльз сохранял за собой контроль за землями леди Грей до её совершеннолетия (по факту до 1519 года) и имел доход с них. Опекуном Элизабет стала графиня Девон, выдавшая её замуж за своего сына Генри. Элизабет умерла в 1519 году.

В мае 1515 года в Гринвичском дворце состоялось торжественное венчание Чарльза Брэндона и Марии Тюдор, вдовствующей королевы Франции. Их дети:
 Генри Брэндон (1516—1522);
 Леди Фрэнсис Брэндон (16 июля 1517 — 20 ноября 1559) — была замужем за Генри Греем, 3-м маркизом Дорсетом;
 Леди Элеонора Брэндон (1519 — 27 сентября 1547) — была замужем за Генри Клиффордом, 2-м графом Камберлендом;
 Генри Брэндон, 1-й граф Линкольн (ок. 1523 — 1 марта 1534).

Женясь на Марии, Брэндон по неизвестной причине не озаботился получением диспенсации на брак с ней. На тот момент была ещё жива Маргарет Невилл, и по каноническому праву Брэндона можно было счесть двоеженцем, а его детей — бастардами. С целью устранить все сомнения относительно своего союза с сестрой короля, а также легитимизировать детей, Брэндон обратился к кардиналу Томасу Уолси с просьбой поспособствовать получению соответствующей буллы от папы римского Климента VII. Уолси затребовал буллу на том основании, что диспенсация, выданная на брак с Маргарет Невилл, изначально была ошибочной, так что единственной законной женой Брэндона являлась Энн Браун, которая уже была мертва, когда тот вступал в брак с Марией Тюдор. 12 мая 1528 года Климент удовлетворил ходатайство и подписал буллу, узаконив тем самым детей Брэндона от Энн Браун и Марии Тюдор.
 
В сентябре 1533 года, через несколько месяцев после смерти Марии Тюдор, Брэндон женился на Кэтрин Уиллоуби, 12-й баронессе Уиллоуби де Эрзби. Их дети:
 Генри Брэндон, 2-й герцог Саффолк (18 сентября 1535 — 14 июля 1551);
 Чарльз Брэндон, 3-й герцог Саффолк (1537 — 14 июля 1551).

Генеалогия

Образ в культуре 
 В историко-приключенческой мелодраме «» 1953 года в роли Чарльза Брэндона — Ричард Тодд.
 В телесериале «Тюдоры» канала Showtime роль Чарльза Брэндона исполнил британский актёр Генри Кавилл.
 В мини-сериале BBC «Волчий зал» в роли Чарльза Брэндона британский актёр Ричард Диллэйн.
 Главный герой исторического романа Симоны Вилар «Королева в придачу».
 В сериале «Испанская принцесса» (США, 2019) в роли Чарльза Брэндона Джордан Ренсо.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Герцоги Саффолк
Государственные деятели Англии
Персоналии эпохи Тюдоров
Кавалеры ордена Подвязки
Участники Итальянских войн
Лорды-председатели Совета
Военачальники XVI века
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Брэндоны